Opara ist der Familienname folgender Personen:

 Charity Opara (* 1972), nigerianische Leichtathletin
 Christy Opara-Thompson (* 1971), nigerianische Sprinterin
 Eberchi Opara (* 1976), nigerianische Fußballspielerin
 Emeka Opara (* 1984), nigerianischer Fußballspieler
 Ike Opara (* 1989), US-amerikanischer Fußballspieler
 Jerzy Opara (* 1948), polnischer Kanute